Eastern Region eller East Region kan syfta på:

Geografi

Ghana 

 Östra regionen (region i Ghana),

Kamerun 

 Östra regionen (region i Kamerun),

Singapore 
 East Region (Singapore) – ett av önationen Singapores administrativa regioner

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar